Wiesław Chrzanowski (1880–1940) – polski inżynier i konstruktor silników cieplnych, profesor politechnik we Lwowie i Warszawie, minister przemysłu i handlu w pierwszym rządzie Wincentego Witosa (1920–1921)
 Wiesław Chrzanowski (1920–2011) – porucznik, powstaniec warszawski, fotograf
 Wiesław Chrzanowski (1923–2012) – polski prawnik i polityk, twórca ZChN, prawnik, Marszałek Sejmu RP I kadencji (1991–1993), minister sprawiedliwości i prokurator generalny (1991)